Blumental steht für
 Blumental (Familienname), der Familienname Blumental
 Blumental (Inzersdorf), Tal in Wien, Österreich
 Blumental (Obergurig), Ortsteil von Obergurig, Sachsen, Deutschland
 Blumental (Remscheid), Stadtteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Blumental (Solingen), Ortslage in Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Blumental (Bergenhusen), Ortsteil von Bergenhusen, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Blumental (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Blumental, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Owraschnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Blumental, bis 1926 Pientken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Piętki, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Blumental (auch Blumenthal), Stadtviertel von Pressburg, seit 1919 Bratislava, Slowakei
 Blumental, Landschaftsteil im landwirtschaftlichen Teil der Stadt Wetter, Deutschland
  Blumental (Valley of Flowers) im Himalaya, das im Bundesstaat Uttarakhand (Indien) liegt und ein Nationalpark ist.

Siehe auch:
 Blumenthal
 Bloemendal
 Bloemendaal